Les Championnats d'Europe de lutte 2023 se déroulent du 17 au  à Zagreb, en Croatie. La ville avait accueille l'année précédente les championnats d'Europe U15.

Les délégations biélorusse et russe sont toujours bannies de la compétition à cause de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022.

Podiums

Hommes

Lutte libre

Lutte gréco-romaine

Femmes

Lutte féminine

Tableau des médailles

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnats d'Europe de lutte
 Championnats du monde de lutte
 Lutte
 Lutte libre (LL)
 Lutte gréco-romaine (GR)
 Lutte féminine (LF)
 United World Wrestling

Liens externes 
  Page sur le site de la fédération internationale

2023
Lutte
Championnat d'Europe à Zagreb
Sport en Croatie en 2023
Sport en avril 2023